Murray Perahia (1947-), pianiste et chef d'orchestre américain, établi au Royaume-Uni.
 Victor Perahia (1933-), juif français déporté à Auschwitz, survivant de la Shoah et témoin.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif